Stone kan syfta på:

 Stone (auktor)
 Stone (band)
 Stone (efternamn)
 Stone (enhet)
 Stone (massenhet)
 Stone, Buckinghamshire – en ort i Buckinghamshire, England
 Stone, Dartford - en ort i Kent, England
 Stone, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Stone, Somerset – en ort i Somerset, England
 Stone, South Yorkshire – en ort i Rotherham, South Yorkshire, England
 Stone, Staffordshire - en stad i Staffordshire, England
 Stone, Worcestershire - en ort i Worcestershire, England
 Stone in Oxney - en ort i Kent, England